Peter Mihelič, slovenski hokejist, * 5. avgust 1979, Ljubljana.

Mihelič je kariero začel pri klubu Olimpija Hertz, kjer je igral večji del kariere, bil je tudi slovenski mladinski reprezentant, saj je nastopil na Mladinskem svetovnem prvenstvu 1999. Kariero je končal po sezoni 2004/2005 pri HK Slavija.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -2
| '''18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 13
| 0
| 0
| 0
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 14
| 3
| 4
| 7
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 6
| 0
| 4
| 4
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 0
| 2
| 2
| +2
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 14
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 13
| 1
| 0
| 1
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 12
| 0
| 1
| 1
|
| 18
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" |107
| bgcolor="#7FFF00" |9
| bgcolor="#7FFF00" |19
| bgcolor="#7FFF00" |28
| bgcolor="#7FFF00" |-3
| bgcolor="#7FFF00" |255
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |8
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Bled
Ljubljanski športniki